Thrakien-Universität steht für

 Trakya-Universität Edirne
 Trakische Universität Stara Sagora, siehe Liste der Universitäten in Bulgarien
 Demokrit-Universität Thrakien